Constitución de 1826 o Constitución Política de 1826 puede referirse a:

 La Constitución de la República Argentina de 1826.
 La Constitución Política del Perú de 1826.
 La Constitución Portuguesa de 1826, o Carta Constitucional de la Monarquía Portuguesa.
 Las Leyes Federales de 1826 de Chile, llamadas colectivamente Constitución de 1826.